Stati Uniti d'America
 Northbrook – villaggio della Contea di Cook, Illinois
 Northbrook – census-designated place della Contea di Hamilton, Ohio